Arresto domiciliario puede referirse a:
Arresto domiciliario, privación de libertad fuera de un centro penitenciario, en el propio domicilio o en otro fijado por el tribunal sentenciador.
Arresto domiciliario (1996), película estadounidense dirigida por Harry Winer.
Arresto domiciliario (2000), capítulo de la serie de televisión Los Soprano.